William Chambers – architetto britannico
William Chambers – politico inglese
William Chambers – politico gallese
William Chambers – imprenditore britannico
William Chambers – editore scozzese
William Chambers – modista britannico
William Lea Chambers – giudice statunitense
William V. Chambers – psicologo statunitense
Bill Chambers – giocatore di baseball statunitense
Bill Chambers – calciatore inglese
Bill Chambers – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Bill Chambers – giocatore di football americano statunitense